Cornelis van Bol'es (1658-1735), timmerman en architect in Schiedam
 Cornelis van Bol'es (1762-1832), architect in Schiedam, achterkleinzoon van bovenstaande